Anàbasi expedició des de la costa cap a l'interior d'un país
 Anàbasi (Xenofont), obra escrita pel grec Xenofont (431–355 aC), sobre l'expedició del príncep persa Cirus el jove, contra el seu germà el rei Artaxerxes II
 Anabasis Alexandri, obra escrita per l'historiador grec Flavi Arrià (86 – 146 d C), sobre Alexandre el Gran (336–323 aC)
 Anabasis (lepidòpter), gènere d'arnes dins de la subfamília Phycitinae
 Anabasis (planta), un gènere d'arbust dels deserts dins la família Chenopodioideae
 Anabasii, correus de l'antiguitat